F, sexta letra do alfabeto latino
EFE, agência de notícias internacional espanhola
Efe Sodje, futebolista nigeriano

Desambiguação